UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje (также известно как UFC on ESPN 2) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 30 марта 2019 года на спортивной арене «Wells Fargo Center» в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США.

В главном бою вечера Джастин Гейджи победил Эдсона Барбозу нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира

Результаты турнира 

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джастин Гейджи vs. Эдсон Барбоза
 Выступление вечера: Джек Херманссон и Пол Крейг

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN